Osoby noszące nazwisko Gassama
 Bakary Gassama (ur. 1979) – gambijski sędzia piłkarski
 Lamine Gassama (ur. 1989) – senegalski piłkarz
 Mama Gassama (ur. 1985) – gambijska lekkoatletka, skoczkini wzwyż
 Saihou Gassama (ur. 1993) – gambijski piłkarz